Miejscowości w USA:
 Barnegat – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
Gminy w USA:
 Barnegat (ang. Barnegat Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean